Серге́й Марты́нов: Мартынов, Сергей (род. 1945) — советский легкоатлет, прыгун в высоту.
 
 Мартынов, Сергей Анатольевич (род. 1968) — советский и белорусский стрелок из винтовки.
 Мартынов, Сергей Кашфулгаянович (род. 1962) — российский серийный убийца и насильник.